Radowo – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Demir Hisar

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Radowo – część miasta Drezdenko
 Radowo – część wsi Kolonia Lipiny w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Sompolno

Zobacz też 
 Radowo Małe
 Radowo Wielkie